Interview steht für:
 Interview, eine (mündliche) Befragung mit dem Ziel, Sachverhalte zu ermitteln, sowohl journalistische Darstellungsform als auch als wissenschaftliche Methode.

Interview ist der Name oder Werkstitel von:
 Das Interview, Alternativtitel des Trickfilmsketches Studiointerview von Loriot
 Interview, deutsch Das Interview oder Interview – Nächtliche Geständnisse, niederländisches Filmdrama von 2003
 Interview (2007), amerikanisches Remake des niederländischen Films
 Interview (Album), Studioalbum der britischen Progressive-Rock-Band Gentle Giant
 Interview (Kurzfilm), deutscher Kurzfilm von Sebastian Marka (2010)
 The Interview, amerikanische Filmkomödie von 2014
 Interview (Zeitschrift), von Andy Warhol gegründete Livestyle-Zeitschrift